Liveri Osipovich Darkshevich (en ruso Ливерий Осипович Даркшевич; 29 de julio de 1858 - 28 de marzo de 1925) fue un neurólogo ruso nacido en la ciudad de Yaroslavl. Por influencia de la transliteración en alemán, su nombre figura a veces como Liweri Ossipowitsch Darkschewitsch en la literatura médica.

Carrera 
De 1882 a 1887, estudió Medicina en la Universidad de Moscú, y después trabajó y estudió en el laboratorio de Theodor Meynert (1833-1892) en Viena, el laboratorio de Pablo Flechsig (1847-1929) en Leipzig, en la clínica de Carl Westphal en Berlín, y en el Salpêtrière en la clínica de Jean-Martin Charcot (1825-1893). Durante este periodo también colaboró con Joseph Jules Dejerine (1839-1917) y Sigmund Freud (1856-1939) en una serie de importantes documentos médicos.

Desde 1892 hasta 1917 Darkshevich fue director del departamento de neurología de la Universidad de Kazán, donde fundó una clínica neurológica y laboratorio. También fue el primer editor en jefe de la Revista Médica Kazán (Казанский медицинский журнал). En 1917 fue nombrado profesor de enfermedades neurológicas en la Universidad de Moscú.

Se le recuerda por su descripción del núcleo de la comisura posterior, también conocida como el "núcleo de Darkshevich", que es un grupo de células localizado en la sustancia gris central de la parte superior del acueducto cerebral, frente al núcleo oculomotor.

Obra

Libros y monografías 
 О проводнике светового раздражения с сетчатой оболочки глаза на глазодвигательный нерв. Анатомо-физиологическое исследование М., 1887

 О так называемом ретроградном перерождении периферических нервных волокон. М., 1897

 Роль земского врача в борьбе с народным алкоголизмом.  СПб., 1900

 Курс нервных болезней. Казань: Издание братьев Башмаковых 1904. - Т. 1. - С. 495; 1907. - Т. 2, вып. 1. - С. 476; 1909. - Т. 2, вып. 3. - С. 477-782; 1911. -Т. 3, вып. 1. -С. 234; 1914. -Т. 3, вып. 2 -  С. 235-454.

 Травматический невроз. Казань, 1916 203 с.

 Курс нервных болезней, т. 1-2, М.-П., 1922-25

 Апостол Павел. Беглые характеристики деятелей времени св. писания. К вопросу об истерии в истории народов. Берлин: Изд. Отто Кирхнер, 1923

Artícułos 
 Новый способ окрашивания микроскопических препаратов для исследования хода волокон в центральной нервной системе. Врач 5 (6): 94 (1884)

 Ueber die Bedeutung der hinteren Commissur des Gehirns. Archiv für die gesammte Physiologie des Menschen und der Thiere 36, p. 639 (1885) 

 Ueber die hintere Commissur des Gehirns. Neurologisches Centralblatt 4 (5): 100–101 (1885)

 Ueber den Ursprung und den centralen Verlauf des Nervus accessorius Willisii. Archiv für Anatomie und Physiologie, Anat. Abt, 361–378 (1885)

 Ueber den centralen Ursprung des N. accessorius Willisii. Vorläufige Mittheilung. Neurologisches Centralblatt 3 (6): 134-135 (1885)

 Zur Anatomie des Corpus quadrigeminum. Neurologisches Centralblatt 4 (11): 251–252 (1885)

 Einige Bemerkungen über den Faserverlauf in der hinteren Commissur des Gehirns. Neurologisches Centralblatt 5: 99-103 (1886)

 О зрачковых волокнах зрительного канатика. Врач 7, p. 768-771 (1886)

 Darkschewitsch L, Freud S. Ueber die Beziehung des Strickkörpers zum Hinterstrang und Hinterstrangskern, nebst Bemerkungen über zwei Felder der Oblongata. Neurologisches Centralblatt 5 (6): 121-129 (1886)

 Zur Anatomie der Glandula pinealis. Neurologisches Centralblatt 5 (2): 29-30 (1886)

 Ueber die sogenannten primären Opticuscentren und ihre Beziehung zur Grosshirnrinde. Archiv für Anatomie und Entwicklungsgeschichte 249-270 (1886)

 Versuche über die Durchschneidung der hinteren Gehirncommissur beim Kaninchen. Archiv für die gesammte Physiologie des Menschen und der Thiere 38: 120-141 (1886) 

 Dejerine J, Darkchevitch L. Sur L’existence d’altérations nucléaries, dans certaines paralysies des muscles de l’œil chez les tabétiques (Contribution à l'étude du noyau de la 6 e paire). Comptes rendus hebdomadaires des séances et mémoires de la Societe de Biologie 39 (sesión de 5 de febrero): 70-76 (1887)

 Compt rend. Soc. de biol. Par. 1886, 8 (iii): 529-536.

 Какое участие принимает верхнее четверохолмие в передаче светового раздражения на п. oculomotorius. Мед. обозрение 27 (2, 3): 147 (1887)

 Ueber eine Methode, Schnittserien bei der Bearbeitung in ihrer Reihenfolge zu Bewahren. Zeitschrift für wissenschaftliche Mikroskopie und für mikroskopische Technik 6: 43-45 (1889)

 Ueber den oberen Kern des N. oculomotorius. Archiv für Anatomie und Entwicklungsgeschichte 107-116 (1889)

 [Vozvrashtshayushtshiysya paralich glazodvigatelnavo nerva (paralysis nervi oculomotorii recidiva)]. Sborn. stat ei po nevropat. i psichiat. 193-232 (1890)

 Zur Frage von den Sensibilitätsstörungen bei Heerderkrankungen des Gehirns. Neurologisches Centralblatt 9 (23): 714-718 (1890)

 Ein Fall von Muskelatrophie bei Gelenkerkrankung (Atrophia muscularis arthropatica). Neurologisches Centralblatt 10 (12): 353-361 (1890)

 Возвращающийся паралич глазодвигательного нерва. Сборник статей по невропатологии и психиатрии, посвящ. проф. А.Я. Кожевникову. М.: Тип. т-ва И.Н. Кушнерев и К0, 1890. - p. 193-232.

 О перекресте волокон зрительных нервов. Врач 11 (5, 6), p. 106, 139 (1890)

 Случай хронического полиомиелита. Протоколы заседаний Моск. о-ва невропатологов и психиатров за 1890-1891 г. - М.: Тип. А.И. Мамонтова и К0, 1891. - p. 85-89.

 Ueber die Kreuzung der Sehnervenfasern. Archiv für Ophthalmologie 37 (1): 1-27 (1891) 

 Darkschewitsch L, Pribytkow G. Ueber die Fasersysteme am Boden des dritten Hirnventrikels. Neurologisches Centralblatt 10 (14): 417-429 (1891)

 Страдания суставов и мышц при черепно-мозговых гемиплегиях. Врач  Т. 12, N.º 36. - С. 802-804; N.º 39. - С. 844-845; С. 871 -877; N.º 40 - С. 895-898 (1891)

 Атрофия мышц при страдании суставов. Вестник клинической и судебной психиатрии и невропатологии 8 (2): 159-170 (1891)

 Affection der Gelenke und Muskeln bei cerebralen Hemiplegien. Archiv fur Psychiatrie und Nervenkrankheiten 24 (2): 534-577 (1892) 

 Даркшевич ЛО, Вейденгаммер ВВ. О замещении обызвествленной костью трепанационных потерь в черепе. V. 13: 697; 721 (1892)

 Даркшевич ЛО, Тихонов СИ. К вопросу о патологоанатомических изменениях при периферическом параличе лицевого нерва неспецифического происхождения. Мед. обозрение 38 (18): 550-561 (1892)

 Об изменениях центральной части двигательного нерва при повреждении периферического отдела. Врач 13 (17): 424-426 (1892)

 Об изменениях центральной части двигательного нерва при повреждении его периферического отдела. Протоколы заседаний Моск. о-ва невропатологов и психиатров за 1891-1892 г. - М.: Тип. А.И. Мамонтова и К0: 127-128 (1892)

 Ueber recidivirende Oculomotorius-Lähmung. Deutsches Archiv für klinische Medizin 49: 457–471 (1892)

 Ueber recidivirende Oculomotorius-Lähmung. Neurologisches Centralblatt 11 (16): 524–525 (1892)

 Ueber die Veränderungen in dem centralen Abschnitt eines motorischen Nerven bei Verletzung des peripheren Abschnittes. Neurologisches Centralblatt 11 (21): 658-668 (1892)

 [Atrofiya mîshts pri stradanii sustavov]. Trudi Syezda Russk. Vrach. v pam. Pirogova iv: 658-667 (1892)

 Darkshevich, Tikhonov. [Pathological alterations in peripheral paralysis of the facial nerve of non-specific origin]. Med. obozr. 38: 550-61 (1892)

 Случай хронического полиомиелита. Мед. обозрение 37 (3): 205-229 (1892)

 Darkschewitsch L, Tichonow S. Zur Frage von den pathologisch -anatomischen Verflnderungen bei peripherer Facialislflhmung nichtspecifischen Ursprungs. Neurologisches Centralblatt 12 (10): 329-339 (1893)

 Darkshevich, Malinovski. [Perifericheskiy paralich litsevovo i tro nichnavo nervov pri gno nom stradanii srednyavo ukha i khirurgicheskoye l echeniye yevo]. Med. Obozr. 40: 387-397 (1893)

 Об интеллектуальной сфере женщины. Вопросы философии и психологии. Изд.Московского Психологического Общества, 1895

 Спинная сухотка как сифилитическое страдание нервной системы. Дневник о-ва врачей при Императ. Казан, ун-те. Вып. 1: 1-11 (1895)

 Наблюдение кожевниковской падучей. Врач 16 (20): 572 (1895)

 Случай первой сухотки сифилитического происхождения (nerve - tabes syphilitica). Врач. - 1895. - 16 (4): 87-89; 5: 122-125; 6: 153-157.

 Три случая оперативного лечения падучей. Врач 16 (28, 29): 803-804; 827-829 (1895)

 Zur Frage von den secundären Veränderungen der weissen Substanz des Rückenmarks bei Erkrankung der Cauda equina. Neurologisches Centralblatt 15 (1): 5-13 (1896)

 Ueber die Natur der Rückenmarks-Veränderungen bei der Tabes. Wiener klinische Rundschau 11 (50): 817-820 (1897)

 О так называемом ретроградном перерождении переферических нервных волокон. Мед. обозрение 47 (1): 3-21 (1897)

 Darkshevich, Tichonow. Zur Frage von den Lähmungserscheinungen bei Pasteur'chen Impfungen. Neurologisches Centralblatt 17: 98-102, 329-339 (1898)

 О применении Natrii nitrosi при tabes dorsalis. Тип. Императ. ун-та 1: 125-130 (1899)

 [Slucha polinevrita cherepnîkh nervov na pochv e razlitovo sarkomatoza]. Trudi klin. nerv. boliez. Imp. Kazán. Univ. 1: 27-42 (1899)

 Мое понимание истории. Русс. врач 14 (41, 42, 43): 961-967; 931-933; 1013-1021 (1901)

 Ueber die Behandlung der Tabes dorsalis. Allgemeine Wiener medizinische Zeitung 47 (43): 447-448; (44): 459-460; (45): 469-470; (48): 503-504; (49): 513-514 (1902)

 Духовный облик А. Я. Кожевникова. ЖНП 1/2: 1-10 (1903)

 Die pathologische Anatomie der Muskeln. W: Flatau E, Jacobsohn L, Minor L (Hrsg.): Handbuch der Pathologichen Anatomie des Nervensystems. Berlin: Verlag von S. Karger, 1904, : 1218–1270. 

 Ein Fall von Polyneuritis bei Nephritis. Medizinische Blätter 28: 43 (1905)

 [My conception of hysteria]. Russk. Vrach xiv: 961; 991; 1013 (1915)

 [Encephalitis-myelo-meningitis epidemica]. Clin Med 3–4: 1–6 (1922)

Referencias 
 
 Online Medical Dictionary
 

Neurólogos de Rusia
Médicos de Rusia del siglo XX
Psiquiatras de Rusia
Histólogos
Anatomistas de Rusia
Alumnado de la Universidad Estatal de Moscú
Nacidos en Yaroslavl
Fallecidos en Moscú